ciò che è pertinente alla Cabardino-Balcaria
 appartenente al gruppo etnico dei cabardi
 la Lingua cabarda